James und der Riesenpfirsich bezeichnet:

 James und der Riesenpfirsich (Roman), Kinderbuch von Roald Dahl (1961)
 James und der Riesenpfirsich (Film), US-amerikanisch-britischer Fantasyfilm von Henry Selick (1996)